Hotel Europejski w Krakowie
 Hotel Europejski w Warszawie
 Hotel Europejski we Lwowie
 Hotel Europejski we Wrocławiu